Эдуа́рд Фри́дрих Пёппиг () — немецкий зоолог и ботаник XIX века. Известен в первую очередь как исследователь природы Южной Америки.

Биография 
Учился в лейпцигской школе Святого Фомы. В период между 1826 и 1832 годом Пёппиг занимался географическими, ботаническими и зоологическими исследованиями в Чили, Перу и Бразилии. За время пребывания в этих странах он описал свыше четырёх тысяч растений. Кроме того, он изучал развалины инкских городов, а также проплыл на плоту или каноэ по всей реке Амазонке, преодолев пять тысяч километров.

Научные работы 
 Kurze Mittheilungen des Hrn. Dr. Pöppig: während einer Reise nach der Südsee, 1828
 Fragmentum synopseos plantarum phanerogamarum, 1833
 Reise in Chile, Peru und auf dem Amazonenstrom während der Jahre, том 1 1827—1832, том 2 1834—1836
 Selbstanzeige der Reisebeschreibung in Blätter für literarische Unterhaltung, 1835
 Über alte und neue Handelswege nach der Westküste Amerikas, 1838
 Nova genera ac species plantarum quas in regno chilensi, peruviano et in terra amazonica … (совместно с Эндлихером), 1835—1845

Публикации на русском языке

Названы в честь Пёппига

Роды растений 
  из семейства Бобовые.

Виды растений 
В алфавитном порядке латинских названий:

Виды животных 
 Серебристая шерстистая обезьяна () из рода  шерстистых обезьян.

Примечания

Ссылки 
 Список публикаций Пёппига

Зоологи Германии
Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Похороненные на Новом кладбище Святого Иоанна
Члены Саксонской академии наук